Зов мёртвых () — американский фильм ужасов 2006 года режиссёра Майкла Фейфера.

В ролях: Александра Холден, Сид Хэйг, Лесли Истербрук, Билл Моусли, Тимоти Оман, Мика Костаназа.

Продолжительность фильма — 1:31:28.

Сюжет 
Главная героиня картины по имени Элизабет, работающая журналисткой в местной газете, не могла себе даже представить, что её случайный визит в заброшенный дом обернется в конечном итоге сенсационным интервью с семьей… призраков! Души умерших пытаются ей рассказать о причине своей таинственной смерти. В ходе собственного журналистского расследования Элизабет выходит на след единственного выжившего члена семьи, который со своей стороны готов приложить все усилия, дабы его страшная тайна не вышла наружу.

Фильмы США 2006 года
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2006 года
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях